Олександр Олександрович Ткаченко — український фінансист, заступник Голови Національного банку України. Голова адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Біографія 

Працював на керівних посадах у комерційних банках Дніпропетровська. Був начальником відділу банківського нагляду Управління НБУ в Дніпропетровській області.

З 2010 — заступник керівника Служби банківського нагляду. З січня 2011 — директор Генерального департаменту банківського нагляду НБУ.

25 січня 2013 року призначений заступником Голови Національного банку України.

Голова адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 25 лютого 2013 року делегований Національним банком України до складу Аудиторської палати України.

13 липня 2016 року Генеральна прокуратура України затримала колишнього заступника голови Національного банку України Олексія Ткаченка за підозрою в розкраданні 0,8 млрд гривень державних коштів. Крім Ткаченка, затриманий також колишній директор генерального департаменту банківського нагляду Роман Яковлєв. Обом інкримінується розкрадання шляхом зловживання службовим становищем 787 396 148 гривень стабілізаційного кредиту, виданого "Реал банком" у період із квітня 2013 року по лютий 2014 року. Зазначається, що затримані діяли в змові з колишнім головою Нацбанку Ігорем Соркіним,колишнім головою правління "Реал банку" Володимиром Агафоновим і харківським бізнесменом Сергієм Курченком.

Примітки

Посилання 

 Довідка: Ткаченко Олексій Олександрович
 Правління Національного банку України

Персоналії:Дніпро
Українські фінансисти
Члени Аудиторської палати України
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб